Kazimierz Ksawery Starzeński (1807–1877) –  regimentarz pułku Krakusów, członek Izby Panów austriackiej Rady Państwa
 Kazimierz Władysław Starzeński (1816–1899) – ziemianin, marszałek szlachty guberni augustowskiej, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 Kazimierz Starzeński (1892–1986) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych

Przypisy